

Польє — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен

Польє-Піте — громада в кантоні Во